Název Pivovarský potok má více vodních toků:

 Pivovarský potok (přítok Lučního potoka) – levostranný přítok Lučního potoka v okrese Žďár nad Sázavou
 Pivovarský potok (přítok Lužické Nisy) – levostranný přítok Lužické Nisy v okrese Liberec
 Pivovarský potok (přítok Rokytky) – levostranný přítok Rokytky v okrese Jičín
 Pivovarský potok (přítok Štítarského potoka) – levostranný přítok Štítarského potoka v okrese Nymburk
 Pivovarský potok (přítok Turce) – levostranný přítok Turce na Slovensku v okrese Martin